

Nom 
Aila peut désigner :
 , un cyclone tropical de  sur l'Inde et le Bangladesh ;
 Aila, Ailana, Aelana, Ælana, Aela ou Æla, une ville romaine puis byzantine disparue, établie sur le site de l'actuelle Aqaba en Jordanie ;
 Aila, un village d'Estonie ;
 Aila, une des variantes finnoises du prénom Aline (elle-même variante de Adeline).

Sigle 

AILA peut signifier :
 Aéroport international La Aurora, un aéroport domestique et international desservant la ville de Guatemala, au Guatemala ;
  (en français, Institut australien d'architectes paysagistes) ;
 ''.

Voir aussi 
 Ayla, une ville musulmane disparue, établie sur le site de l'actuelle Aqaba en Jordanie